Altenbrück steht für:

 Altenbrück (Osterholz-Scharmbeck), Ortsteil der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Altenbrück (Overath), Ortsteil von Steinenbrück, Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Honschaft Altenbrück, mittelalterliche Honschaft des Kirchspiels Bensbergs, Amt Porz, Herzogtum Berg